

Педука — місто, штат Кентуккі
 Педука — місто, штат Техас